Goßmann bzw. Gossmann ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Goßmann (* 1952), deutscher Politiker, Bürgermeister von Wiesbaden
 Carsten Gossmann (* 1974), deutscher Eishockeytorwart
 Friederike Goßmann (1838–1906), deutsche Schauspielerin
 Gerhard Goßmann (1912–1994), deutscher Graphiker und Illustrator
 Inka Gossmann-Reetz (* 1969), deutsche Politikerin (SPD) 
 Johann Bartholomäus Goßmann (1811–1854), deutscher Schriftsteller
 Johanna Constanzia Goßmann (1807–1840), deutsche Opernsängerin (Sopran), siehe Johanna Constanzia Weinzierl
 Monika Gossmann (* 1981), deutsche Schauspielerin und Tänzerin
 Tobias Gossmann (* 1965), deutscher Dirigent

Siehe auch:
 Gössmann
 Gosman